

Patronyme 
 Eddy Clearwater (1935-2018), chanteur et guitariste de blues américain.

Hydronymes 
 Clearwater est une rivière du nord de l'Idaho au nord-ouest des États-Unis, affluent de la rivière Snake.
 Clearwater, affluent de la rivière Athabasca au Canada.
 Clearwater, affluent de la rivière Saskatchewan Nord au Canada.
 Clear Water Bay, une baie de Hong Kong.
 Clearwater, une rivière de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Toponymes 
Clearwater peut faire référence à :
aux États Unis :
 Clearwater, une localité de Caroline du Sud,
 Clearwater, une ville de Floride,
 Clearwater, une localité du Kansas,
 Clearwater, une localité du Comté de Wright dans le Minnesota,
 Township de Clearwater, une localité du Comté de Wright dans le Minnesota,
 les montagnes Clearwater, un massif de l'Idaho,
 Clearwater, une localité du Nebraska,
au Canada :
 Clearwater, une ville située en Colombie-Britannique,
 Clearwater, une localité du Manitoba,
 Clearwater Academy, une école privée située en Calgary dans l'Alberta,
 Clearwater (provincial electoral district), un ancien district électoral  provincial de l'Alberta,
 Clearwater Lakes, un cratère résultant d'un double impact au Québec,

Autres 
 Formation Clearwater, formation géologique située dans le nord-est de l'Alberta, au Canada

Voir aussi